Era — дебютный студийный альбом группы Era, выпущенный в 1996 и переизданный в 1998 году. Некоторые издания включают в себя бонусную композицию «After Time».

Список композиций 

Некоторые издания альбома имеют несколько другое содержание:

Альбомы Era
Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 1996 года